Sint-Jansbeek (Gelderland), een beek bij Arnhem
Sint-Jansbeek (Noord-Brabant), een beek in Noord-Brabant
Sint-Jansbeek (West-Vlaanderen), een beek bij Bikschote en Merkem